Die Alpen steht für:

 Die Alpen (Gedicht), Gedicht von Albrecht von Haller, 1729
 Die Alpen (Film), Schweizer IMAX-Film von 2007
 Die Alpen – Unsere Berge von oben, deutscher Dokumentarfilm von 2013
 Die Alpen, Zeitschrift des Schweizer Alpen-Clubs

Siehe auch:
 Alpen (Begriffsklärung)